Нуазі́-ле-Сек () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на схід від Парижа, 4 км на південний схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15424 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 41566,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жан Деланнуа (1908-2008) — французький актор, кінорежисер, сценарист.

В Нуазі-ле-Сек 19 грудня 1891 помер Олександер Ходзько — польський поет, перекладач, славіст, сходознавець.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Нуазі-ле-Сек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені